Puntenslijper
Scherper (tijdschrift)